Bermudo I delle Asturie (? – ca. 797), detto el Diácono (il Diacono), fu re delle Asturie dal 789 al 791.
Bermudo II di León (ca. 956-999), detto il Gottoso fu re di Galizia dal 982 e re di León dal 984 al 999.
Bermudo III di León (ca. 1017-1037), re di León dal 1028 al 1037.